Az 1970-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 200 méteres gyorsúszás selejtezőit szeptember 8-án tartották. A döntőt szeptember 9-én rendezték. A versenyszámban 25-en indultak. Az előfutamok során minden futamban Európa-bajnoki csúcsot úsztak. A negyedik futamban Hans Faßnacht saját Európa-csúcsát is megdöntötte 1 tized másodperccel, amit a döntőben több mint egy másodperccel tovább javított.

A magyar színeket Császári Attila képviselte, aki új magyar ifjúsági csúccsal a 11. helyen végzett.

Rekordok

A versenyen új rekordok születtek:

Eredmény
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 
 

1970-es úszó-Európa-bajnokság